Попивода () — имя собственное сербского происхождения; распространено в виде фамилий.
 Попивода, Блажо (1911—1944) — югославский военный, капитан Народно-освободительной армии Югославии, Народный герой Югославии.
 Попивода, Данило (1947—2021) — югославский футболист, правый вингер и нападающий.
 Попивода, Перо (1916—1979) — югославский военный деятель, генерал-майор.